Pejzaż z rzeką (Pejzaż doliny Arno, Pejzaż Valdarno) – rysunek Leonarda da Vinci o wymiarach 19 × 28,5 cm. Obecnie (2011) znajduje się w zbiorach gabinetu rysunków i grafik galerii Uffizi we Florencji. Rysunek opatrzony jest datą (5 sierpnia 1473); jest to najwcześniejsze dzieło Leonarda o dokładnie znanym czasie powstania.

Historia 
Rysunek pochodzi z Fondo Mediceo Lorenese. Inskrypcja na rysunku, sporządzona charakterystycznym lustrzanym pismem leworęcznym, brzmi: Dzień Matki Bożej Śnieżnej/ Dnia 5 sierpnia 1473 (wł. Dì de Sta Maria della Neve / Adì 5 daghosto 1473). Jest to jedno z pierwszych przedstawień w sztuce zachodniej tzw. czystego pejzażu, tj. pejzażu potraktowanego w sposób całkowicie autonomiczny, pozbawiony jakiegokolwiek tematu sakralnego lub świeckiego.

Opis i styl dzieła 
Rysunek przedstawia pejzaż z rzeką; prawdopodobnie jest to przedstawienie dolnej części doliny Arno (wł. Valdarno Inferiore), z której Leonardo pochodził. Między dwoma brzegami ze wzgórzami podkreślonymi sylwetkami zamków i innymi świadectwami obecności człowieka otwiera się widok na rzekę – z drzewami, krzewami i gruntami ornymi widocznymi w oddali. Być może rysunek był szkicem sporządzonym w trakcie przygotowań do wykonania bardziej złożonego dzieła lub ćwiczeniem młodego artysty, który był wówczas uczniem Verrocchia. Możliwe jest także – biorąc pod uwagę opisywaną przez Vasariego pasję  Leonarda do rysowania – że rysunek powstał tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności autora.
  
Autorstwo Leonarda potwierdza także styl dzieła, zbliżony do stylu innych jego pejzaży. Wskazuje na to także niezwykła zdolność do budowania perspektywy powietrznej, jakby powietrze rzeczywiście mogło wypełniać i poruszać się między pierwszym planem a dalą przedstawioną na rysunku. Artysta użył lekkich pociągnięć, aby imitować wiatr wiejący między koronami drzew, gęstszymi kreskami naszkicował skały i kaskady wody, podczas gdy przy rysowaniu zamku oraz pochyłości użył czytelnych konturów.

Przypisy

Bibliografia 
 Milena Magnano, Leonardo, collana I Geni dell'arte, Mondadori Arte, Milano 2007. .
 

Rysunki Leonarda da Vinci